Колмеал (Гойш) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Колмеал (Фигейра-де-Каштелу-Родригу) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.